Spojení písmen O a W může mít různé významy:

OW 
 BZ-OW – kód ISO 3166-2 pro distrikt Orange Walk
 CH-OW – kód ISO 3166-2 pro kanton Obwalden